Рейнго́льд ( — «Золото Рейну», ) — ім'я і прізвище німецького походження.

Прізвище 
 Джадж Рейнгольд — американський актор.
 Рейнгольд Валерій Леонідович (нар. 1942) — радянський футболіст.
 Вольфганг Рейнгольд (1923—2012) — німецький воєначальник.
 Говард Рейнгольд (нар. 1947) — американський соціолог, критик, письменник.
 Рейнгольд Ісаак Ісаєвич (1897—1936) — радянський державний діяч, фігурант Першого Московського процесу.
 Філіп Християн Рейнгольд (1764—1812) — ординарний професор філософії і природного права в Московському університеті.
 Рейнгольд Емілій Іванович (1787—1867) — дійсний таємний радник, лейб-медик Двору Його Імператорської Величності, учасник Вітчизняної війни 1812 року.
 Еразм Рейнгольд (1511—1553) — німецький астроном.
 Мойсей Рейнгольд — український радянський футболіст, нападник, відомий за виступами у складі команди «Динамо» (Київ) 1928 року.
 Ісак Рейнгольд — український радянський футболіст, відомий за виступами у складі команди «Динамо» (Київ) 1928 року, брат Мойсея Рейнгольда.
 Рейнгольд Семен Мойсейович (1927—1981) — радянський театральний режисер, народний артист РРФСР.

Носії імені 
 Глієр Рейнгольд Моріцович — композитор, диригент, педагог.
 Адольф Отто Рейнгольд Віндаус — німецький біохімік і хімік-органік.
 Берзін Рейнгольд Йосипович — радянський військовий діяч.
 Йоганн Рейнгольд Форстер — німецький орнітолог, ботанік, зоолог та мандрівник англійського походження.
 Йоганн Рейнгольд фон Паткуль — ліфляндський дворянин

Інше 
 18092 Рейнгольд (18092 Reinhold) — астероїд головного поясу, відкритий 28 травня 2000 року.

Див. також 
 Райнгольд
 Райнґольд

Чоловічі імена
Німецькі прізвища
Німецькі імена